Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 83-as jelzésű villamosok:

Magyarország 

 83-as villamos (Budapest)megszűnt

Belgium 

 83-as villamos (Brüsszel)megszűnt